Zoekresultaten zijn de resultaten die men krijgt als men informatie opzoekt in zogenaamde zoekmachine. Deze verwerken een aanvraag en gebruiken script om aan de aanvraag gerelateerde websites te zoeken. Een voorbeeld van een zoekmachine is Google.

Geschiedenis van zoekresultaten 
Het begrip zoekresultaten bestaat overigens al langer, 
aangezien men vroeger (toen men iets zocht) wel degelijk resultaten kreeg.
Deze resultaten zou men ook zoekresultaten kunnen noemen.

Zoeken
World wide web